Tennis-Mixed der Olympischen Zwischenspiele 1906.

Die Silber- und Bronzemedaille wurde jeweils nach Ermessen dem Team zuerkannt, was am besten gegen den Olympiasieger spielte. Deswegen wurden die im Finale unterlegenen Aspasia Matsa und Xenophon Kasdaglis nur mit Bronze honoriert und Sophia Marinou mit Georgios Simiriotou bekamen Silber.

Ergebnisse

Weblinks 
 Mixed-Doppel-Wettbewerb bei Olympedia

Literatur 
 Bill Mallon: The 1906 Olympic Games. McFarland & Company, Inc., Jefferson, North Carolina 1998, ISBN 0-786440-67-8.

Tennis-Mixed
1906
Tennisturnier in Athen
Tennisturnier 1906